Villefort hace referencia a varios artículos sobre comunas en Francia:

 Villefort (Aude), comuna de Aude.
 Villefort (Lozère), comuna de Lozère.